

Geografia
 Lively – area non incorporata della Contea di Lancaster nello Stato della Virginia, Stati Uniti d'America

Informatica
 Google Lively – "rete di avatar" sviluppata da Google

Persone
 Blake Lively – attrice statunitense
 Eric Lively – attore statunitense
 Ernie Lively – attore statunitense
 Penelope Lively – scrittrice britannica
 Robyn Lively – attrice statunitense